

Події

Великі релізи 
 Civilization IV: Colonization
 Left 4 Dead
 Prince of Persia
 S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо
 Mount & Blade
 Need for Speed: Undercover
 Mirror's Edge
 Battlefield: Bad Company
 SimCity Societies: Destinations
 Spore
 Fallout 3
 Far Cry 2
 World of Goo
 Grand Theft Auto IV

Системи

Бізнес

Відзнаки

Примітки 

Роки у відеоіграх
2008
2000-ні